Yacine Laouafi (en ) est un footballeur algérien né le  à El Harrouch. Il évolue au poste d'arrière gauche au CR Belouizdad.

Biographie 

Laouafi participe à la Ligue des champions d'Afrique en 2015 avec le club du MC El Eulma (cinq matchs joués). 

Le 6 août 2018, il signe un contrat de trois ans en faveur de l'ES Sétif.

Il participe à la Coupe de la confédération en 2021 avec l'équipe de Sétif.

Il quitte l'Entente à la fin de son contrat et rejoint l'Étoile du Sahel, en Tunisie, le  août 2021.

Statistiques détaillées

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur algérien
Joueur du CS Constantine
Joueur du MC El Eulma
Joueur de l'ES Sétif
Joueur de l'Étoile sportive du Sahel
Naissance en mars 1996
Naissance à El Harrouch